USS Montpelier je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Montpelier (CL-57) 
 USS Montpelier (SSN-765)

Montpelier